Amerikai Egyesült Államok
 Servia (Indiana)
 Servia (Nyugat-Virginia)
 Servia (Washington)